

Patronyme 
 Floyd Gottfredson (1905-1986), dessinateur et auteur américain
 Linda Gottfredson (1947-), psychologue et universitaire américaine

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais